Khawam ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Khawam (* 1959), syrischer Ordensgeistlicher, melkitisch griechisch-katholischer Erzbischof von Latakia
 Joseph Khawam (* 1968), syrischer Ordensgeistlicher, melkitisch griechisch-katholischer Exarch von Venezuela
 René Khawam (1917–2004), syrischer Schriftsteller und Übersetzer